Tenisový turnaj na okruhu WTA Pilot Pen Tennis 2009 se konal ve dnech 23. - 29. srpna v americkém New Havenu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 600,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Pilot Pen Tennis
 Pilot Pen Tennis 2009 - muži

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2009
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2009